Mark Fisher puede referirse a:

 Mark Fisher, (n. 1944), político británico.
 Mark Fisher, (1947-2013), arquitecto británico.
 Mark Fisher, (1895-1948), compositor estadounidense.
 Mark Fisher, (1968-2017),  teórico vinculado al aceleracionismo.
 Mark Fisher, (1959-2016), músico estadounidense.